Cheap Thrills:
 Cheap Thrills — второй студийный альбом группы Big Brother & the Holding Company (1968)
 Cheap Thrills — песня певицы Сии Ферлер (2016)
 Cheap Thrills — альбом Фрэнка Заппы
 Cheap Thrills (film) — комедийный чёрный триллер (2013)